Mišljenovac est un toponyme qui peut désigner :
 Mišljenovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Donji Lapac, comitat de Lika-Senj ;
 Mišljenovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo.